Oigny (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Oigny (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym